Люкке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Люкке, Пауль (1914—1976) — немецкий политик и государственный служащий.
 Люкке, Фридрих (1791—1855) — германский протестантский богослов и церковный историк, преподаватель, духовный и научный писатель.